Boys Like You puede referirse a:

 «Boys Like You», canción del cantante estadounidense Who Is Fancy junto a Ariana Grande y Meghan Trainor de 2015;
 «Boys Like You», canción del grupo surcoreano Itzy de 2022.